Hav kan syfta på:

 Hav – det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter
 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) – svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet, inrättad 2011

Se även
 Månhav – mörka fält på månen som har bildats vid vulkanutbrott
 Haven
 Havet (olika betydelser)